Acrodonta — инфраотряд пресмыкающихся подотряда игуанообразных. Включает в себя современные семейства хамелеонов (Chamaeleonidae) и агамовых (Agamidae). Насчитывает более 700 видов пресмыкающихся (более 200 видов хамелеонов и более 500 — агамовых). Ископаемый род Gueragama, который был найден в Бразилии, является единственным представителем инфраотряда в Америке.

Описание 
Инфраотряд получил своё название из-за акродонтного типа зубов его представителей, в котором зубы расположены на вершине альвеолярного отростка челюсти. Однако этот признак может встречаться и у других пресмыкающихся, например у гаттерии. Кроме того, в хвостовых позвонках представителей этой группы отсутствует плоскость перелома, по которой у других ящериц проходит интравертебральная автотомия.

Распространение 
Представители инфраотряда обитают преимущественно в Африке, Азии, а также в Южной Европе, Австралии и Тасмании, на Мадагаскаре и некоторых других островах. Территории их распространения имеют в основном Гондванское происхождение.

Систематика 
Обычно инфраотряд делится на два семейства хамелеонов и агамовых. Несмотря на то, что в некоторых исследованиях предполагалось выделение Chamaeleonidae и Agaminae как сестринских групп в составе надсемейства Chamaelenoidea, сестринское к оставшимся агамовым, эта точка зрения не была принята. Большинство авторов в настоящее время придерживаются следующей системы:

Acrodonta
 Семейство Хамелеоны Chamaeleonidae
 Семейство Агамовые Agamidae
 Подсемейство Agaminae
 Подсемейство Amphibolurinae
 Подсемейство Draconinae
 Подсемейство Hydrosaurinae
 Подсемейство Leiolepidinae
 Подсемейство Uromastycinae

Ниже представлено филогенетическое древо инфраотряда Acrodonta:

Примечания 

Ящерицы